Osterholzen ist der Ortsname von

 Osterholzen (Egenhofen), Ortsteil der Gemeinde Egenhofen, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Osterholzen (Essing), Ortsteil des Marktes Essing, Landkreis Kelheim, Bayern
 Osterholzen (Kirchham), Ortsteil der Gemeinde Kirchham, Landkreis Passau, Bayern